Angolas landslag i handboll kan syfta på:

 Angolas herrlandslag i handboll.
 Angolas damlandslag i handboll.